Letná může znamenat:
 Letná – návrší nad Vltavou na území Prahy 7 i čtvrti na něm
 Letenské sady – pražský park na kopci Letná
 Stadion Sparty na Letné – fotbalový stadion Sparty Praha na Letné v Praze
 Letní Letná – cirkusový festival tamtéž
 Letná (Zlín) – místní část Zlína
 Letná (Zlín, stadion) – fotbalový stadion ve Zlíně
 Letná (Děčín) – místní část Děčín VI-Letná okresního města Děčín
 Letná (Jablonec nad Jizerou) – severní část obce Jablonec nad Jizerou v okrese Semily
 Letná (Lomnice nad Popelkou) – název lokality v západní části města Lomnice nad Popelkou v okrese Semily
 Letná (Mimoň) – severní část města Mimoň v okrese Česká Lípa, v místní části Mimoň IV
 Letná (Mladá Boleslav) – lokalita v jižní části okresního města Mladá Boleslav
 Letná (Teplice) – čtvrť v centrální části města Teplice v Ústeckém kraji
 Rozhledna Letná – rozhledna s restaurací ve stejnojmenné čtvrti v centru Teplic v Ústeckém kraji
 Letná (Nemyčeves) – osada obce Nemyčeves v okrese Jičín, východně od Nemyčevsi a jižně od Vitiněvsi
 Letná (Košice) – čtvrť slovenského města Košice v části Staré Mesto
 Letná (Havlíčkův Brod) – místní část v Havlíčkově Brodě
 Letná (Plzeň) – místní část v Plzni
 Letná je dále název ulice či lokality v českých obcích Stará Paka, Železnice, Semily (ulice Letná I až Letná V), Vrchlabí, Tanvald, Liberec, Pilníkov, Chotěboř, Kostelec nad Labem, Pyšely, Bašť, Hrotovice, Mýto (Letná I až Letná III), Cerhovice, Nejdek, Krupka, Rožnov pod Radhoštěm
 Letná (ve významu „letní“) je dále název ulice či lokality ve slovenských obcích Nálepkovo, Senec, Piešťany, Spišská Nová Ves, Nové Mesto nad Váhom, Malá Ida, Košice, Trnava, Spišská Belá a desítkách dalších

Externí odkazy